Klejnoty – kamienie szlachetne
 Klejnoty – powieść Włodzimierza Perzyńskiego z 1930
 Klejnoty – powieść Danielle Steel z 1992
 Klejnoty – film z 1992 roku

Zobacz też 
 klejnot